Gondreville (Loiret) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Gondreville (Meurthe i Mozela) – francuska gmina w regionie Lotaryngia
 Gondreville (Oise) – francuska gmina w regionie Pikardia